LAJ (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Lango (sprog) – LAJ er ISO 639-3-koden for lango-sproget
 Los Angeles Junction Railway – et jernbaneselskab i Los Angeles